Лич-Лейк :

 Лич-Лейк — озеро в штате Миннесота, США.
 Лич-Лейк — индейская резервация народа оджибве в штате Миннесота, США.
 Лич-Лейк — тауншип в округе Касс, штат Миннесота, США.